Delbanco ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Delbanco (* 1952), amerikanischer Journalist und Hochschullehrer
 Ernst Delbanco (1869–1935), deutscher Dermatologe
 Ferdinand Delbanco (1863–1936), deutscher Buchhändler